Rosenstein kan syfta på:
 Carl von Rosenstein (1766–1836), svensk ärkebiskop, ledamot av Svenska Akademien
 Leo Rosenstein (1861–1921), österrikisk sångtextförfattare, pseudonym Leo Stern
 Måns von Rosenstein (1755–1801),svensk sjömilitär
 Nils Rosén von Rosenstein (1706–1773), svensk hovläkare och professor i medicin
 Nils von Rosenstein (1752–1824), svensk ämbetsman och filosof, ledamot av Svenska Akademien
 Pehr Herman Rosén von Rosenstein (1763–1799), militär och guvernör
 Rod Rosenstein (född 1965), amerikansk jurist, biträdande justitieminister
 Samuel Sigmund Rosenstein (1832–1906), tysk-nederländsk läkare

 Rosén von Rosenstein, svensk adelsätt

Svenska efternamn
Tyska efternamn
Judiska efternamn